XOXO може да се отнася за:
 емотикон „целувки и прегръдки“ ()
 „Extensible Open XHTML Outlines“, микроформат на XHTML
 една от версиите на преносимия компютър OLPC XO-1 (One Laptop per Child)
 втория солов албум на рапъра Casper